Het UK Championship 2010 snookertoernooi vond plaats tussen 4–12 December 2010 in het Telford International Centre, Telford, Engeland.

Ding Junhui was de titelverdediger, maar verloor met 8–9 van Mark Allen in de laatste 16. John Higgins won de titel na een overwinning op Mark Williams in het final frame van de finale om daarmee zijn derde UK titel te pakken.

Prijzengeld
De verdeling van het prijzengeld was als volgt:
 Winnaar: £100,000
 Runner-up: £46,000
 Laatste 4: £23,250
 Laatste 8: £16,450
 Laatste 16: £12,050
 Laatste 32: £8,750
 Laatste 48: £5,500
 Laatste 64: £2,300
 Hoogste break kwalificatie: £500
 Hoogste break televisie: £5,000
Totaal: £625,000

Speelschema
Het wedstrijdschema van de laatste 32 zag er als volgt uit:

Finale

Century breaks
De volgende spelers maakten één of meerdere century breaks:
 143, 109, 103, 100 Mark Joyce
 142, 106 Stuart Bingham
 142 Jamie Cope
 141, 130, 114, 113, 100 Mark Allen
 138, 100 Marco Fu
 137, 137, 135, 134, 127, 122, 106 Stephen Maguire
 137, 137 Stephen Lee
 137, 136, 126, 125, 120, 113, 105 Neil Robertson
 135, 131, 103, 101 Ding Junhui
 135 Judd Trump
 131, 129, 107, 101, 100 Shaun Murphy
 131 Patrick Wallace
 126 Tom Ford
 125 Mark Davis
 120, 104 Ken Doherty
 115 Jimmy White
 113 Peter Ebdon
 110, 107 Andrew Higginson
 109 Mark Selby
 105, 105, 100, 100 John Higgins
 104 Stephen Hendry
 103 Matthew Stevens
 100 Graeme Dott

Referenties

Snookertoernooi in het Verenigd Koninkrijk
Snooker in 2010
Sportevenement in Engeland